Дадон (Dadon):

 Дадон (или Додон) — сказочный персонаж, царь (или король) из русских сказок, например:
 «Бова Королевич»;
 «Сказка о золотом петушке» (1834) Ал. Пушкина.
 «Сказка о Иване молодом сержанте» (1832) В. Даля.
  (род. 1968) — певица и актриса из Тибета.
 Дадон () — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг, Вьетнам.

См. также 
 Дадоны
 Дадонов
 Дидон
 Додон